Вальсекильо () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Гвадиято. Занимает площадь 122 км². Население — 401 человек (на 2010 год). Расстояние — 106 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Valsequillo

Муниципалитеты Кордовы
Города Кордовы